

Patronyme

 Jules Alexandre Léger Boutroue (1760-1805), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Laurent-Martial-Stanislas Boutroue (1757-1816), député français, frère du précédent.

Homonymie de patronyme